

Personnalités 
 Alexandre-François Caminade (1783-1862), peintre français.
 Anne-Marie Caminade (née en 1958), chimiste française.
 Marc-Alexandre Caminade (1746-1816), financier, pédagogue, grammairien et publiciste français.
 Pierre Caminade (1911-1998), homme de lettres français.

Autres 
 Caminade fabricant français de vélos.

Homonymie de patronyme